Марджин Холден (; 3 ноября 1964, Миннеаполис, Миннесота, США) — американская актриса и мастер боевых искусств, известная по роли Шивы в кинофильме «Смертельная битва 2: Истребление».

Ранняя жизнь 
Маргарет Джин Холден родилась 3 ноября 1964 года в Миннеаполисе, штат Миннесота. В студенческие годы переехала в Аризону, где посещала университет Северной Аризоны и университет штата Аризона.

Карьера 
Начала сниматься во второй половине 1980-х, взяв творческий псевдоним Марджин Холден. В 1989 снялась в небольшой роли в комедии «Невероятные приключения Билла и Теда». В дальнейшем снималась в эпизодах телесериалов (например, снялась в гостевой роли в сериале «Военно-юридическая служба»), также в фильме Стивена Спилберга «Парк юрского периода: Затерянный мир», Яна Де Бонта «Скорость 2: Контроль над круизом» и наконец, сыграла главную женскую роль в боевике «Филадельфийский эксперимент 2», после того как эту роль потеряла Кортни Кокс.

В 1997 Марджин Холден сыграла одну из своих самых известных ролей — четырёхрукую воительницу Шиву в кинофильме «Смертельная битва 2: Истребление», экранизации серии игр «Mortal Kombat». Как вспоминала актриса, съёмки в общей сложности длились около четырёх месяцев. Вначале съёмки проходили в Лондоне, затем в Джордане и Амане, а затем около двух месяцев — в Таиланде. Как она отметила в одном из интервью, погода в Таиланде стояла крайне жаркая. На съёмочной площадке постоянно дежурил медик, следивший, чтобы актёры потребляли достаточно жидкости.

Каждый съёмочный день у Холден длился около 12 часов непосредственно, и ещё час, необходимый для снятия грима. Одним из самых запоминающихся моментов в съёмках была съёмная вторая пара искусственных рук, которая была весьма тяжелой и неудобной, но взамен актриса развлекалась, подкрадываясь сзади к ничего не подозревавшему человеку и хватала его четырьмя руками сзади. Ещё одним негативным моментом была крайне жаркая погода в Таиланде. Как заявила Холден, самой тяжелой сценой для неё оказалась съёмка сцены около большого символа MK в палатах Шао Кана. В сценарии планировался бой между Шивой, Рейденом и Лю Каном, но низкий уровень спецэффектов на тот момент не позволил изобразить этот бой качественно с использованием всех четырёх рук Шивы, поэтому все наработки по данной сцене в фильм не вошли.

В 1999 появилась в фильме «Вавилон-5: Призыв к оружию» который является частью сериала «Вавилон-5», и в том же году снялась в его спин-оффе, сериале под названием «Крестовый поход». В начале 2000-х сыграла одну из второстепенных ролей в телесериале «Повелитель зверей». В 2009 году перестала сниматься в кино.

Личная жизнь 
Помимо работ в кино и на телевидении, Холден также известна своей волонтёрской работой с ветеранами американской армии, получившими ранения во время боевых действий.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы XX века
Актрисы XXI века
Актрисы США
Киноактрисы США
Актрисы телевидения США
Выпускники Университета Северной Аризоны